Lakonia steht für:
 Lakonien,  Provinz in Griechenland 
 Lakonia (Schiff), 1930 unter dem Namen Johan van Oldenbarnevelt in Dienst gestelltes Passagierschiff

Siehe auch:
 Laconia